

Cоставы

Александрия

Волынь (Луцк)

Ворскла (Полтава)

Динамо (Киев)

Днепр

Заря (Луганск)

Звезда (Кропивницкий)

Карпаты (Львов)

Олимпик (Донецк)

Сталь (Каменское)

Черноморец (Одесса)

Шахтёр (Донецк)

Дебютанты чемпионата

Ссылки 
 Официальный сайт Премьер-лиги Украины

Примечания 

Списки футболистов чемпионата Украины по сезонам
Футбол на Украине в сезоне 2016/2017